

Йодлув — село в гміні М'єндзилесе Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Йодлув — село в гміні Нова Суль Новосольського повіту Любуського воєводства
 Йодлув — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства